Grahamia kan syfta på:

 Grahamia (djur) – ett släkte av steklar
 Grahamia (växter) – ett släkte av växter